Glinki peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Glinki, village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Glinki, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Glinki, village du powiat de Bydgoszcz
 Glinki, village du powiat d'Inowrocław 
 Glinki, village du powiat de Nakło

dans la voïvodie de Mazovie
 Glinki, village du powiat de Garwolin
 Glinki, village du powiat d'Otwock 
 Glinki, village du powiat de Sochaczew 

dans la voïvodie de Podlachie
 Glinki, village du powiat de Grajewo
 Glinki, village du powiat de Kolno

dans la voïvodie de Poméranie
 Glinki, village du powiat de Puck

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Glinki, village du powiat de Działdowo
 Glinki, village du powiat d'Ełk